Con Porta Garibaldi si identificano diverse porte monumentali dedicate al generale Giuseppe Garibaldi:
Porta Garibaldi di Bergamo, già Porta San Lorenzo, così chiamata dopo l'ingresso del generale in città, l'8 giugno 1859, con i Cacciatori delle Alpi
Porta Garibaldi di Catania, già Porta Ferdinandea, venne eretta in onore alle nozze di re Ferdinando I nel 1768 e dopo il 1860 venne rititolata
Porta Garibaldi di Chioggia, già Porta Santa Maria, così chiamata dopo l'ingresso del generale in città, nel 1867, in visita alla stessa
Porta Garibaldi di Marsala, già Porta di mare, così chiamata dopo l'ingresso del generale in città, l'11 maggio 1860, con i Mille
Porta Garibaldi di Milano, già Porta Comasina, così chiamata dopo l'ingresso del generale in città, nel 1859, con i Cacciatori delle Alpi
Porta Garibaldi di Pisa, nome erroneo con cui viene talvolta chiamata la Porta Calcesana a causa del cambio di nome del tratto di strada su cui si trova.